La  peut désigner :
  aéroportée (États-Unis)
  territoriale de la  d'infanterie territoriale (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Royaume-Uni)